José Wellington Bezerra da Costa (São Luís do Curu, 14 de outubro de 1934) é um pastor pentecostal brasileiro. É pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo Ministério do Belém. José Wellington é presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a qual presidiu de 1988 a 2017.

Biografia 
Nascido na cidade de São Luís do Curu (CE), José Wellington foi criado na Assembleia de Deus, já que seu pai era presbítero. Foi batizado em 7 de setembro de 1946 e no Espírito em maio de 1954. Casou-se com Wanda Freire da Costa em 14 de janeiro de 1953. Mudou-se para São Paulo em 1954 e prosperou no comércio. Após servir como auxiliar, presbítero e evangelista, em 5 de novembro de 1962 foi ordenado a pastor. Liderou algumas igrejas no interior de São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo.

Em 1973, torna-se vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na época liderada pelo Pastor Cícero Canuto de Lima, a quem substitui em 6 de janeiro de 1980. Entre 1981-1983 é vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), e depois membro do conselho administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em 1985 torna-se 1º secretário da CGADB e 1º vice-presidente da Mesa Diretora em 1987. Com o falecimento do pastor Alcebíades Pereira de Vasconcelos, assume a presidência da Convenção Geral entre maio de 1988-outubro de 1989, até candidatar-se à presidência.

Então com quinhentas congregações e setenta mil membros, a Assembleia de Deus do Belém batizou no seu primeiro ano de presidente mais de 2 mil crentes, chegando a 14 mil em 2005. Nesse ano, o Ministério do Belenzinho chegou a 1,8 mil templos na Grande São Paulo, com quase 500 mil membros e congregados. Sob sua presidência, a Convenção Fraternal e Interestadual das Assembleias de Deus do Ministério do Belém no estado de São Paulo (Confradesp), chegava então à 5 mil ministros, 8,3 mil templos e 2 milhões de crentes.

É formado em Teologia e Direito, possui Mestrado em Ciências Religiosas no Brasil e Doutorado pelo The International Theological Seminary of London, Doutorado em Divindade, pela Faculdade de Teologia Filadélfia, Recife. Recebeu os títulos de Comendador Láurea da Comunicação Social da Ordem dos Jornalistas; Grande Benemérito, do Conselho Superior das Faculdades Triwender Universal (1983); e Doutor Honoris Causa em Ciência da Religião pela Ordem dos Teólogos Evangélicos da América Latina.

Pastor José Wellington também recebeu os títulos de Cidadão de: Paulistano (1988); Osasco; Belo Horizonte; Vitória; Cuiabá; Vila Velha; Rondonópolis; Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo e Medalha Anchieta (1998); Brasiliense (1998); Guarulhense (2001); Pernambucano (2001); Espírito-santense (2003); Ararense (2005); Prudentino (2006); Medalha de Mérito Pedro Ernesto (2007); Norte Rio-grandense (2008); Benemérito do Estado do Rio de Janeiro (2009); São-carlense (2010); Itapeviense (2011); Barbarense (2011); Americanense (2012); Baiano (2014); Paulistense (2014); Maringá (2014); Recifense (2016); Cruzeirense (2016); Amazonense (2018); Embuense (2018); Rio-clarense (2018); e Mauaense (2020).

Sua esposa, Wanda Freire Costa, faleceu aos 84 anos, em 5 de junho de 2019. Wanda foi coordenadora do Círculo de Oração da Assembleia de Deus do Ministério do Belém e presidente da União Nacional de Esposas de Ministros da Assembleia de Deus (Unemad) e da Associação Beneficente e Promocional Belém. Recebeu o Prêmio Personalidade Brasileira dos 500 anos do Brasil (Área Social) e foi autora de "Minhas experiências com Deus", pela CPAD.

CGADB 
O José Wellington entrou para a história da CGADB como o presidente que mais tempo passou na direção dessa instituição assembleiana. Eleito pela primeira vez presidente da CGADB em 1990. Foi reeleito múltiplas vezes, em 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, sendo substituído pelo seu filho, José Wellington Costa Junior em julho de 2017.

Como liderança principal das Assembleias de Deus no Brasil, José Wellington tornou-se membro do comitê consultivo da Conferência Mundial Pentecostal e do Comitê Mundial das Assembleias de Deus (World Assemblies of God Fellowship). Atualmente, permanece na presidência da Confradesp e como presidente de honra da CGADB.

Posicionamentos 
Crítico do liberalismo, o pastor José Wellington posiciona-se contra a descriminalização do aborto, a legalização da prostituição e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2017, declarou apoio ao presidente Michel Temer, que por sua vez o convidou para o Palácio do Planalto no ano seguinte. Também é apoiador do governo Bolsonaro, com quem já se encontrou.

Livros 
 Como Ter um Ministério Bem Sucedido

Ligações externas 
 
 CGADB
 Confradesp
 Página oficial no Facebook

Membros da Assembleia de Deus
Naturais de São Luís do Curu
Pastores de São Paulo
Escritores protestantes do Brasil